Blémerey (Meurthe-et-Moselle)
 Blémerey (Vosges)